Bézier pode significar:

 Pierre Bézier;
 Curva de Bézier.
 Superfícies de Bézier

Desambiguação